Pangasianodon är ett släkte av fiskar. Pangasianodon ingår i familjen Pangasiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Pangasianodon